International Working Test 1993 (IWT 1993) byl III. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 14. a 15. srpna 1993 v Belgii poblíž města Lommel. Pořadatelem soutěže byl Belgian Retriever Club (BRC).

Soutěže se zúčastnilo 22 týmů (16 národních týmů a 6 národních free týmů) ze 6 zemí. Vítězem se stal národní free tým Rakouska (A) před národním týmem Belgie (D) a free týmem Nizozemska (I). Individuální soutěž vyhrála L.G. Geelhoed z Nizozemska se psem Boris van de Hoelyer Hoecke před J.J. Roosem z Nizozemska se psem Canndillo Rocket van Eregion a Ralphem Klieberem z Rakouska s fenou Rebec vom Tennikerweidli .

Rozhodčími byly  John Birkett,  Rupert Hill,  Judy Hendry a  Graham Hendry.

Přihlášené týmy
Free týmy byl tým Rakouska (A), týmy Nizozemska (F), (H), (I), (Q) a tým Německa (G).

Konečné hodnocení

Týmová soutěž
Výsledková listina prvního soutěžního dne, kdy proběhla týmová soutěž.

‡ Obhájce

Individuální soutěž
Výsledková listina druhého soutěžního dne, kdy proběhla individuální soutěž.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 Belgian Retriever Club – oficiální stránky  

International Working Test
Psí sporty v Belgii
Sportovní události v Belgii
Psí sporty v roce 1993
Sport v Belgii v roce 1993